Чемпіонат Кіпру з футболу 2000—2001 — 62-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном стала Омонія.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Аполлон взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як переможець Кубка Кіпру 2000—2001.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 Чемпіонат Кіпру на rsssf 

2000—2001
Кіпр
Кіпр
2000 на Кіпрі
2001 на Кіпрі